Checkpoint (album), een muziekalbum van Sailor uit 1977
Checkpoint (coffeeshop), een voormalige coffeeshop in de Nederlandse plaats Terneuzen
Checkpoint (computerspellen), een term uit computerspellen
Checkpoint (hiv-sneltestlocatie), de voormalige hiv-sneltestfaciliteit in Amsterdam
Checkpoint (militair), een militaire controlepost
Checkpoint (software), producent van firewallsoftware
Checkpoint (televisieprogramma), een televisieprogramma van de Evangelische Omroep

Zie ook
 Checkpoint-remmer, een antikankermiddel